Mecz o Puchar Interkontynentalny 2000 został rozegrany 28 listopada 2000 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Realem Madryt, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1999/2000 oraz Boca Juniors, triumfatorem Copa Libertadores 2000. Boca Juniors wygrało mecz 2:1.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1999/2000)
 Copa Libertadores 2000

Bibliografia 
 RSSSF

2000 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej